DD 602 Meade (Корабль соединённых штатов Мид) — американский эсминец типа Benson.

Заложен на ферфи Bethlehem Steel, Staten Is 25 марта 1941 года. Спущен 15 февраля 1942 года, вступил в строй 22 июня 1942 года.
Выведен в резерв 17 июня 1946 года. Из ВМС США исключён 1 января 1971 года.
18 февраля 1973 года потоплен как цель близ побережья Флориды.

Ссылки 
 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS 
 United States Benson-Livermore Class Destroyers 
 NavSource Naval History 

Суда по алфавиту

Эскадренные миноносцы типа «Бенсон»